La Goodlife Recordings è una etichetta discografica con sede in Belgio. È specializzata in gruppi hardcore punk. Ha pubblicato molti importanti gruppi della seconda e terza generazione hardcore, così come la maggior parte dei gruppi dell'H8000.

Artisti

Attuali
A Traitor Like Judas
Angel Crew
As We Fight
Congress
DamienDone
Death Before Disco
Doomsday
Endzweck
In-Quest
Lost In Rhone
Nasty
Shelter
Statecraft
The Last Year
Waking Kills the Dream

Passati
100 Demons
25 ta Life
Abnegation
Aftershock
Arkangel
As Friends Rust
Avenged Sevenfold
Birthright
Broken Promises
Brothers Keeper
Catafalque
Comin Correct 
Course of Action
Culture
Day of Contempt
Dead Blue Sky 
Deformity 
Disciple 
Driven 
Dying Fetus
Eighteen Visions
For the Living 
Grey Goose
Hamartia 
Integrity
Kindred
Length of Time 
Liar
Morning again 
Most Precious Blood
Naiad 
Negate 
NORA
Poison the Well
Racetraitor
Racial Abuse 
Regression 
Reprisal
Reveal 
Sense Field
Sentence 
Shai Hulud
Shockwave
Shorebreak 
Shortsight 
Skycamefalling 
Spirit of Youth 
Spirit'84 
Sportswear
Spread The Disease 
The Last Year
Torn Apart
Trapped in life 
Undying 
V/A
Waking Kills the Dream

Collegamenti esterni
 

Etichette discografiche belghe
Etichette discografiche indipendenti
Etichette discografiche punk